Trampolina 3 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1996. Eliminacje odbyły się 30 lipca, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 31 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 30 zawodniczek z 21 państw. Osiemnaście najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwanaście półfinalistek z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Chin Fu Mingxia. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Rosji Irina Łaszko, trzecią zaś reprezentująca Kanadę Annie Pelletier.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996